Кля́твенная де́вственница (, ), вирджина (), тобелия ( — от  — «завет») — женщина, добровольно принявшая клятву безбрачия (полного отказа от брака и сексуальной жизни) и перенимающая мужскую роль в семье. После принесения клятвы перед старейшинами деревни с «клятвенной девственницей» обходятся как с мужчиной. Она носит мужскую одежду, ведёт мужской образ жизни и имеет право голоса в управлении общиной наравне с мужчинами.

Данный феномен имеет место в Албании, а ранее существовал в Черногории, Косово и Метохии. Впервые о существовании «клятвенных дев» западноевропейским исследователям и путешественникам стало известно на рубеже XIX—XX веков. В настоящее время явление до сих пор встречается в консервативных северных провинциальных регионах Албании, хотя и постепенно исчезает. Одной из современных клятвенных девственниц является жительница Дурреса Диана Ракипай. Последней задокументированной черногорской вирджиной была Станка Церович (, 1932—2016), бывшая самой старшей дочерью в семье и принявшая статус вирджины из-за гибели всех мальчиков во младенчестве.

Одной из причин, побуждающей девушку принимать клятву безбрачия, является нежелание вступать в навязываемый ей общиной брак. Другим важнейшим мотивом может быть отсутствие мужчин во главе семьи. При таком положении женщины в семье оказываются незащищёнными и не имеют представителя в совете общины. И лишь в случае, когда одна из женщин перенимает роль мужчины, семья имеет защитника своих интересов в совете. Такая ситуация может возникнуть, например, после смерти отца — главы семьи, когда в семье отсутствуют другие совершеннолетние мужчины. В этом случае «мужчиной» становится одна из незамужних женщин, приняв клятву целомудрия.

См. также 
 Бача-бази
 Бача-пош
 Катой
 Третий пол
 Тринге Смайли
 Фаафафине
 Хиджра

Литература 
 René Grémaux: Woman Becomes Man in the Balkans. In: Third Sex Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History Gilbert Herdt (Editor), 1996, ISBN 0-942-29982-5
 Antonia Young: Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins. 2000, ISBN 1-859-73335-2
 Susan E. Pritchett Post: The Myth of the Burrnesh, paper, 1999, London: Center for South East European Studies
 Robert Elsie: Sworn Virgin. In: Historical dictionary of Albania (= European historical dictionaries 42) Lanham 2004. ISBN 0-8108-4872-4 S. 405—406.
 Alice Munro: The Albanian Virgin. In: Open Secrets 1994, ISBN 0-679-43575-1

Ссылки 
 Joshua Zumbrun. The Sacrifices of Albania’s Sworn Virgins  // The Washington Post, 11.08.2007
 Dan Bilefsky. Albanian Custom Fades: Woman as Family Man  // New York Times, 25.06.2008
 Dan Bilefsky. Sworn to virginity and living as men in Albania  // New York Times, 23.06.2008
 Das Leben hat sie zu Männern gemacht  // Stern, 03.04.2009
 Видео: «Sworn Virgins»  // National Geographic (4 мин.)
 Вирджина — третий пол в Черногории? Путеводитель По Черногории 

Культура Албании
Черногорцы
Культура Черногории
Культура Косова
Гендерные исследования
Трансгендерные идентичности
Добровольный или вынужденный отказ от сексуальности